Arundel (Engeland), een stadje in West Sussex
 graaf van Arundel, Engelse adellijke titel
 Arundel Castle
 station Arundel
 Arundel (Maine), een plaats in de VS
 Arundel Island, een eiland in de Solomoneilanden